

Дряновець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Дряновець () — село в Разградській області. Входить до складу общини Разград.
 Дряновець () — село в Русенській області. Входить до складу общини Бяла.
 Дряновець () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Чепеларе.